Als Versammlungsgesetz werden einfachgesetzliche Bestimmungen zur Regelung des Versammlungswesens bezeichnet. Artikel existieren zu:

In Deutschland:
 Versammlungsgesetz (Deutschland)
 Bayerisches Versammlungsgesetz
 Niedersächsisches Versammlungsgesetz
 Versammlungsgesetz NRW

In Österreich:
 Versammlungsgesetz 1953